La Fin des dieux est un roman de la série Amos Daragon écrit par Bryan Perro et publié en 2006 (aux éditions des Intouchables). Ce tome est le dernier de la série.

Résumé 

Désormais en possession du masque de l'éther, Amos se prépare à mener son ultime combat contre les dieux.
Mais alors qu'il pensait être le seul capable de rétablir l'équilibre du monde, le jeune garçon croise le chemin des trois autres porteurs de masques.
Enfin réunis, les quatre élus parviendront-ils à joindre leurs forces et à accomplir les prophéties des devins ?

Personnages 
 Lolya (amoureuse d'Amos)
 Amos (personnage principal et amoureux de Lolya)
 Béorf Bromanson (meilleur ami d'Amos)
 Fana Ujé Hiss (porteuse du masque de l'eau)
 Tserle Hyell (porteuse du masque de l'air)
 Eoraki Kook (porteur du masque de feu)

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2006